Михаи́л Сушко́в:
 Сушков, Михаил Андреевич (1848—не ранее 1912) — член III Государственной думы от Курской губернии.
 Сушков, Михаил Васильевич (1775—1799) — русский поэт, переводчик стихов.
 Сушков, Михаил Павлович (1899—1983) — российский и советский футболист, тренер.